Евгений Павлович Тихонцов (род. 4 ноября 1998 года) — белорусский тяжелоатлет, чемпион Европы и мира (2019), серебряный призёр чемпионата мира среди молодёжи 2017 года.

Карьера 
На чемпионате мира 2017 года среди молодёжи в Токио Евгений по итогам соревнований занял 2-е место с общей суммой 378 кг в весовой категории до 94 кг и стал серебряным призёром юниорского первенства мира.

На летней Универсиаде 2017 года в Тайбэе, белорусский спортсмен, занял итоговое шестое место в весовой категории до 94 кг, набрав общую сумму 368 кг.

На чемпионате Европы 2017 года среди молодёжи стал обладателем серебряной медали с общей суммой 368 кг.

В начале ноября 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде, белорусский спортсмен, в весовой категории до 96 кг, завоевал малую бронзовую медаль в упражнение рывок, подняв штангу весом 180 кг, в итоговом протоколе он стал четвёртым не добрав до абсолютной бронзовой медали всего один килограмм.

На чемпионате Европы 2019 года в Батуми, Евгений завоевал титул европейского чемпиона зафиксировав общий вес по сумме двух упражнений 400 кг. Также он победил в отдельных упражнениях (рывок — 178 кг, толчок — 222 кг).

В сентябре 2019 года на чемпионате мира в Паттайе, выступая в весе 102 кг, Евгений Тихонцов завоевал золото в сумме. Он показал результат 398 кг (180 кг+218 кг), победив Чжин Юнсена из Южной Кореи.

Примечания

Ссылки 
 Евгений Тихонцов на сайте IWF

Тяжелоатлеты Белоруссии
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике